Reuilly ist der Name dreier französischer Gemeinden:
 Reuilly-Sauvigny im Département Aisne
 Reuilly (Eure) im Département Eure
 Reuilly (Indre) im Département Indre

sowie:
 ein Weinbaugebiet an der Loire, siehe Reuilly (Weinbaugebiet)